San Damiano steht für:

 San Damiano, der Name einer Kirche und eines ehemaligen Konventes in Assisi
 San-Damiano, eine französische Gemeinde im Département Haute-Corse auf der Insel Korsika
 San Damiano al Colle, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Pavia in der südwestlichen Lombardei
 San Damiano d’Asti, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Asti, Region Piemont
 San Damiano Macra, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Cuneo, Region Piemont